Valier (Illinois), een plaats in de staat Illinois in de Verenigde Staten.
 Valier (Montana), een plaats in de staat Montana in de Verenigde Staten.
 Max Valier (1895-1930), een Oostenrijks raketpionier en ontwerper van raketauto's.
 Valier (Tolkien), personages uit de werken van J.R.R. Tolkien.